Stigell är ett efternamn som burits av bland andra:

 Anna-Lisa Stigell (1899–1975), finländsk arkitekt
 Jarl Stigell (1900–1992), finländsk ingenjör
 Richard Stigell (1880–1956), finländsk kemist
 Robert Stigell (1852–1907), finländsk skulptör